Nadwyżka budżetowa
 Nadwyżka finansowa
 Nadwyżka handlowa 
 Nadwyżka konsumenta 
 Nadwyżka kupna
 nadwyżka producenta 
 nadwyżka rynkowa
 Nadwyżka sprzedaży